Börje Jansson (* 10. November 1942 in Örebro) ist ein ehemaliger schwedischer Motorradrennfahrer.

Jansson fuhr in den Jahren von 1969 bis 1973 in der 125-cm³-Klasse (für das Werksteam von Maico) sowie in der 250-cm³–Klasse (Yamaha) Straßenrennen. Er nahm an 61 Grand-Prix-Rennen teil, stand 25-mal auf dem Podium und davon viermal als Sieger. Sein erfolgreichstes Jahr war die Motorrad-Weltmeisterschaft 1971, als er in der 125-cm³-Klasse den dritten Rang erreichte.

Statistik in der Motorrad-WM

Weblinks 
 
 Winfried Scheibe: Motorrad-Marken, Maico Production-Racer MD 125 RS2 und MD 125 RS3, Die Gelbe Gefahr aus Schwaben
 

Motorrad-Rennfahrer (Schweden)
Schwede
Geboren 1942
Mann